YCG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Castlegar (Columbia Britannica) (Canada)